Osoby:
 Feliks Arnsztajn – polski lekarz
 Marek Arnsztajn – polski lekarz
 Jan Arnsztajn – polski lekarz, syn Marka
 Franciszka Arnsztajnowa – polska poetka, żona Marka

Zobacz też 
 Arnstein